Дарья Дорошко — белорусская поэтесса. Живёт в городе Гомеле. Пишет на русском и белорусском языках. Её творчество ближе всего к экспрессионизму.

Биография 
Родилась в городе Гомеле в 1977 году.
В 1994 окончила среднюю школу № 5, в 1996 — Гомельское медицинское училище в 2004 — Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины(филологический факультет, специальность «Русский язык и литература»).

Работала медсестрой в гомельской областной детской клинической больнице, актрисой в Гомельском государственном театре кукол, библиотекарем в городской библиотечной системе.

Член общественного литературного объединения «Пралеска» при районной библиотеке, гость литературно-художественного салона «Встречи на Замковой» при центральной городской библиотеке имени Герцена. Выпускница Школы-студии «Молодой литератор» при гомельском отделении Союза писателей Беларуси.
С 2001 по 2016 год член Белорусского Литературного Союза «Полоцкая ветвь». В 2016 году вступила в Союз писателей Беларуси.
В 2021 году удостоена памятной медали «Кірыла Тураўскі. Асветнік. За ўклад у літаратуру» от гомельского областного отделения СПБ, а также грамоты от гомельской епархии БПЦ.

Стихи начала писать лет с девяти, на русском и белорусском языках.
Первая публикация — в 1999 году в областной газете «Гомельская правда».

Конкурсы 
 Дипломант I межрегионального фестиваля авторской песни (Гомель, 2005);
 Финалист турнира поэтов «Пушкин в Британии» (Лондон, 2009);
 Победитель литературного конкурса «Белокрылый птах», проводимого издательством «Союз писателей» и Международным Союзом творческих сил «Озарение» (Новокузнецк, 2012);
 Победитель Республиканского творческого конкурса «Литературная крона — 2012»;
 Диплом 1 степени в международном конкурсе литературно-художественного творчества "Мир дестства - мир добра и света", посвящённого 110-летию со дня рождения Агнии Барто - номинация "Поэзия. члены Союзов писателей" (Гомель, 2016);
 Лауреат областной литературной премии им. Кирилла Туровского.

Книги

Персональные сборники 
 «В Начале» (Минск, 2012);
 «Птицы сновидений» (Минск, 2016);
 «Ни при чём» (Мозырь, 2020).

Книги в соавторстве 
 «Не наступайте птице на крыло» (Минск 2010), в соавторстве с Владимиром Череухиным;
 «Маяк» (Минск 2014), в соавторстве с Владимиром Череухиным;
 «Альтанка» (Минск 2017), в соавторстве с Владимиром Череухиным, сборник поэзии и прозы на белорусском языке;

Коллективные сборники 
 «Ветвь» (Гомель, 2001);
 «И я живое слово запишу…» (Гомель, 2003);
 «Настрой» (Гомель, 2004);
 «Святло шчымлівай памяцi» (Гомель, 2006);
 «Шматгалоссе Палесся» (Гомель, 2007);
 «AURORA BOREALIS» (Минск, апрель 2008 и декабрь 2008);
 «Пралеска» (Гомель 2010);
 «Яблоневый бонсай» (Гомель 2010);
 «Чернобыль 25 лет спустя», электронная версия (Веб-сайт Гомельской городской централизованной библиотечной системы, 2011);
 «Белокрылый птах» (Новокузнецк, 2012);
 «З адной калыскі | Из одной колыбели» (Таганрог, 2013);
 «Слово за словом» (Таганрог, 2013);
 «Новые сказки. Том 2» (Новокузнецк, 2014);
 «Живопись, которую слышат» (Минск, 2015);
 «Чароўнае кола | Волшебный круг» (Таганрог, 2016);
 Дискбук «Новогодние сказки» (Новокузнецк, 2016);
 «Поэзия русского слова» (Минск, 2019).

Публикации в СМИ

Альманахи 
 «Междуречье» (2007);
 «Литературная Гомельщина» (2008; 2009, 2012, 2014);
 «Под небом Рязанским» (2012);
 литературный альманах «Полоцкая ветвь» — 2014";
 «Палац» (2014);

Журналы 
 «Верасень» (№ 2015/12, №2017/16);
 «Западная Двина» (№ 3/2004);
 «Маладосць» (№ 2/2007), №9/2014, (в составе дуэта Татмир) №11/2014;
 «Берегиня дома твоего» (Москва, № 5/2006, № 2/2007.;
 «Полымя» (№ 1/2010, № 2/2016);
 «Мир животных» (№ 4/2011), (№ 5-6/2011, № 6/2012), (№ 8/2012);
 «Эколог и Я» (№ 4/2011);
 «ЛитОгранка» (Новокузнецк, № 7/2012) ;
 «Нёман» (№ 9/2012, № 11/2016, № 6/2019)

Примечания

Ссылки 
  Венесуэла и Беларусь: единение душ;
  Презентация книги «В начале»;
  Презентация книги «Маяк»;

Поэты Белоруссии
Белорусские поэты
Родившиеся 23 февраля
Персоналии по алфавиту